Субейран:
 Субейран, Даниэль — французский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Субейран, Сандрин (родилась 16 августа 1973 года) — французская футболистка, полузащитник клуба «Жювизи», капитан сборной Франции.